Condon est un nom propre.

Il fut celui d'une ancienne commune de l'Ain, faisant maintenant partie de Andert-et-Condon.

Il est le patronyme de :
 Bill Condon, réalisateur, scénariste, acteur et producteur américain.
 Eddie Condon, guitariste et chef d'orchestre américain.
 Edward Condon, physicien américain.
 Jackie Condon (1918-1977), acteur américain du cinéma muet.
 Kerry Condon (1983-), actrice irlandaise.
 Richard Condon (1915-1996), romancier américain.
 Thomas Condon (1883-1963), politicien indépendant irlandais.
 Zach Condon, musicien américain.

On le retrouve dans des dénominations :
 Principe Franck-Condon
 Lois de Slater-Condon
 Rapport Condon

Ou des toponymes :
 Condon, siège du comté de Gilliam, Oregon.
 Andert-et-Condon, Ain, France.

Homonymie de patronyme